Broken Heart – singolo dei White Lion del 1985
 Broken Heart – singolo dei Motion City Soundtrack del 2007